Marlor est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1789-1835), architecte anglo-américain
 (1893-1954), joueur anglais de rugby

Voir aussi

Homonymie de patronyme